De CECAFA Cup 1989 was de 16e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 2 tot en met 16 december 1989 en werd gehouden in Kenia. Oeganda won het toernooi voor de vierde keer in de geschiedenis door in de finale Malawi te verslaan, nadat de stand in de wedstrijd gelijk was gebleven (3–3) wonnen zij na strafschoppen. Kenia deed mee met 2 teams, een A-team en een B-team. Het A-team werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1989 op rsssf

Voetbal in 1989
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia